manat azerski – jednostka monetarna Azerbejdżanu;
 manat turkmeński – jednostka monetarna Turkmenistanu;
 manat – rodzaj ssaków z rodziny manatowatych;
 Manat (Manāt, Manah) – bogini losu i przeznaczenia w przedislamskiej Arabii.

Przypisy